

Населені пункти та їхні частини
 Тадеушув — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Тадеушув — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Тадеушув — частина села Рудзенко в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки